Casa do povo — elemento primário da organização corporativa do trabalho rural em Portugal durante o Estado Novo
Casa do Povo (Bruxelas) — edifício da Bélgica demolido em 1965
Casas do Povo (Turquia) — instituições fundadas em 1932 com o objetivo de fornecer educação formal a adultos